Silberschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Andri Silberschmidt (* 1994), Schweizer Politiker (FDP)
 Bigna Silberschmidt (* 1985), Schweizer Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Hermann Silberschmidt (1866–1927), deutscher Politiker (SPD)
 Hirsch Silberschmidt (Hirsch Hermann Silberschmidt; 1801–1866), deutscher Schachspieler und -autor (Lehrbuch des Schachspiels, 1845)
 Karl Silberschmidt (1903–1973), deutscher Biologe und Pflanzenphysiologe

 Wilhelm Silberschmidt (1862–1939), deutscher Jurist und Richter 
 William Silberschmidt (1869–1947), Schweizer Mediziner